Els Reis d'Alba Longa són una sèrie de personatges llegendaris que, segons la mitologia romana, van governar la ciutat d'Alba Longa i altres ciutats veïnes. Els descendents d'aquests monarques serien els fundadors de Roma, ciutat que acabaria destruint Alba Longa.

A la tradició mítica de l'antiga Roma ocupen el temps d'uns quatre-cents anys que va des de l'arribada d'Eneas a Itàlia fins a la fundació de Roma per Ròmul i Rem. Aquesta línia d'ascendència era la que reivindicava la gens Júlia. La llista tradicional dels reis d'Alba Longa acaba amb Numítor, l'avi de Ròmul i Rem, però els historiadors romans mencionen a Gai Cluïli sense que se sàpiga quina mena de parentiu tenia amb els reis anteriors, que va mantenir la ciutat independent de Roma, i també el seu successor Meci Fufeci fins a la destrucció de la ciutat.

Reis d'Alba Longa 
Segons els historiadors romans Titus Livi i Dionís d'Halicarnàs, aquesta n'és la llista:

Dinastia Llatina 
Des de la fundació mítica d'Alba Longa (1179 aC) fins poc després de la fundació mítica de Roma (mitjan )
 1179 aC - 1141 aC:Ascani o Iulus. Fill d'Enees i la troiana Creusa.
 1141 aC - 1112 aC:Silvius. Germanastre de l'anterior (fill d'Enees i Lavínia). La resta de reis adoptaren Silvius com a cognom familiar.
 1112 aC - 1081 aC:Enees Silvius. Fill de l'anterior.
 1081 aC - 1030 aC:Latinus Silvius. Probable fill de l'anterior.
 1030 aC - 991 aC:Alba. Probable fill de l'anterior.
 991 aC - 965 aC:Atis (segons Livi) o Capetus (segons Dionís). Probable fill de l'anterior.
 965 aC - 937 aC:Capis. Probable fill de l'anterior.
 937 aC - 925 aC:Capet. Probable fill de l'anterior.
 925 aC - 916 aC:Tiberí. Probable fill de l'anterior. Va morir en un combat prop del riu Albula i el seu cos hi fou llençat. Aleshores es va rebatejar el riu amb el nom de Tíber, en el seu honor.
 916 aC - 875 aC:Agripa Silvius. Probable fill de l'anterior.
 875 aC - 856 aC:Romulus Silvius (segons Livi) o Aladius (segons Dionís). Probable fill de l'anterior.
 856 aC - 819 aC:Aventí. Probable fill de l'anterior. El mont Aventí li deu el nom.
 819 aC - 796 aC:Proca. Probable fill de l'anterior.
 796 aC:Numitor. Fill de l'anterior. Només ser coronat, el seu germà petit li usurpà el tron 
 796 aC - 754 aC:Amuli. Germà de l'anterior, el deposà. Fou assassinat pels seus renebots Ròmul i Rem.
 754 aC - ?:Numitor (2a vegada). Coronat després de la mort del seu germà petit, tot just un any abans de la fundació de Roma. Era pare de Rea Sílvia i, per tant, avi de Ròmul i Rem

Numitor va morir sense fills (executats per Amuli) i la corona va passar a mans dels etruscs

Dinastia Etrusca 
Des de mitjan  fins a la destrucció d'Alba Longa durant el regnat de Tul·li Hostili de Roma (segle VII aC)

...
 Gai Cluili
 Meci Fufeci, últim rei d'Alba Longa

Arbre genealògic

Referències

Bibliografia 
 Dionís d'Halicarnàs, (I, pàgina 66 i següents) (en anglès)
 Tit Livi, Ab urbe condita (Història de Roma), Llibre I (en anglès)
 Virgili, Eneida, Llibre VI

Vegeu també 
 Troia
 Enees
 Alba Longa
 Roma

Reis D'Alba Longa